Het ATP-toernooi van Barcelona 2022 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell 2022) werd gespeeld van 18 tot en met 24 april 2022. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Twaalfvoudig kampioen Rafael Nadal meldde zich af met een ribblessure.

De Spanjaard Carlos Alcaraz won het toernooi.

Het was het laatste toernooi van Tommy Robredo voormalig nummer vijf van de wereld.  Robredo maakte in 1999 in Barcelona zijn debuut op de ATP-tour.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona